Адміністративний поділ Південної Кореї
 Адміністративний поділ Північної Кореї
 Вісім провінцій Кореї